Ишемгулов — фамилия:
 Ишемгулов, Амир Минниахметович (1960—2020) — биолог, специалист по пчеловодству.
 Ишемгулов, Дамир Нуритдинович (род. 1943) — художник.